National Treasure se poate referi la:

 Filmul National Treasure, vezi Comoara Națională (film)
 Filmul National Treasure: Book of Secrets, vezi Comoara Națională: Cartea Secretelor